El término "Project Mercury" se puede referir a:

Project Mercury, disco de las bandas Rosetta y Balboa.
Proyecto Mercury, parte del programa espacial de los Estados Unidos, llevado a cabo en 1958.